Д’Альбер д’Ойи де Шон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Д’Альбер д’Ойи де Шон, Мишель Фердинанд (1714—1769) — французский государственный и военный деятель, герцок, учёный, астроном, физик, коллекционер.
 Д’Альбер д’Ойи де Шон, Шарль (1625—1698) — французский государственный, военный и дипломатический деятель. См. также 
 Д’Альбер д’Ойи, Луи Огюст (1678—1744) — французский маршал.